|}

Die Linha de Vendas Novas ist eine Eisenbahnstrecke in Portugal, die den Ballungsraum von Lissabon östlich umgeht. 

Die 69,6 km lange Schienenstrecke wurde 1904 erbaut. Sie zweigt am  Bahnhof Setil von der Linha do Norte, der portugiesischen Eisenbahnmagistrale, die Lissabon mit Porto verbindet, ab und erreicht die von Lissabon in Richtung Süden führende Linha do Alentejo am Bahnhof Vendas Novas.

Zwischen 2005 und 2009 wurde die Linha de Vendas Novas nur noch für den Güterverkehr genutzt. Zwischen September 2009 und Oktober 2011 wurde unter finanzieller Beteiligung der betroffenen Gebietskörperschaften wieder ein Personenverkehr zwischen Setil und Coruche angeboten, der montags bis freitags fünf Zugpaare und samstags drei Zugpaare umfasste, eingesetzt wurden modernisierte Allan-Dieseltriebwagen (Baureihe 350). Die CP-Tochter CP Regional stellte den Verkehr im Oktober 2011 wieder ein, da durchschnittlich nur 16 Fahrgäste pro Zug mitfuhren, die Kosten stünden in keinem Vergleich zu den Fahrkarteneinnahmen.

Im Güterverkehr spielt die Eisenbahnstrecke eine große Rolle. Über die Linha do Alentejo beziehungsweise die Linha de Sines verbindet sie den wichtigen Atlantikhafen Sines mit den Fabriken im nördlichen Großraum von Lissabon, ohne die überlasteten Eisenbahnstrecken durch die Lissabonner Vororte zu nutzen (Linha do Sul, Linha de Cintura).

Einzelnachweise

Weblinks 

Vendas Novas
Spurweite 1668 mm